Schriften steht für:

 verkörperte Gedankenerklärungen im strafrechtlichen Sinn, siehe Schrift (Strafrecht)
 Schriften (Foucault), eine Werkausgabe von Texten Michel Foucaults
 Schriften, dritter Teil der hebräischen Bibel, des Tanach, siehe Abschnitt Ketuvim des Artikels Tanach

Siehe auch:
 Gute Schriften
 Schrift (Begriffsklärung)